Эстонцы в Абхазии ( — этническое меньшинство в Абхазии, предки жителей эстонских сел в Абхазии переселились сюда из Эстляндской губернии после Мухаджирства. В данный момент в Абхазии проживет около 357 эстонцев. Пик прироста эстонского населения был в 1926, тогда в ССРА проживало 1633 эстонца.

Язык 
Молодое поколение в большинстве не владеет родным языком в совершенстве, или же Билингвично, дети чаще пользуются русским, даже среди взрослых сложилось особое наречие в котором к глаголам прибавляется "vad", а половина слов заменяются русскими заимствованиями.

Общая численность по районам 

Гагрский: 237 чел.

Сухум: 64 чел.

Гульрипшский: 35 чел.

Сухумский: 9 чел.

Гудаутский: 8 чел.

Очамчырский: 2 чел.

Ткуарчальский: 2 чел.

Эстонские поселения 
После мухаджирства предки абхазских эстонцев из Российской империи переселились в Абхазию и оставили за собой названия местных сел на эстонском ладе, где в основном сегодня и проживают — Сулево (Пшоуха), Сальма (Псоу), Эстонка (Допуакыт), Верхняя и Нижняя Линда (Аҩадати, Аладатәи  Линдақәа).

Примечания 

Народы Абхазии
Эстонская диаспора